«Задом-наперёд» — российский короткометражный рисованный мультфильм 1993 года.

Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 25.

В мультфильме звучит инструментальная версия песни «La Cucaracha» в исполнении оркестра Джеймса Ласта.

Сюжет 
День рождения у мальчика прошёл великолепно — с гостями, подарками, большим тортом! Но всё закончилось. Мальчик огорчился и стал фантазировать: как было бы хорошо, если бы произошло чудо и время пошло задом наперёд, чтобы вчерашний день рождения был снова сегодня!

Съёмочная группа

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы России 1993 года
Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы Татьяны Ильиной